Justice de flic peut désigner :
 Justice de flic, film français de Michel Gérard sorti en 1986 ;
 Justice de flic (Beyond the Law), film américain de Larry Ferguson sorti en 1992.